

Каратальський сільський округ — адміністративна одиниця, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Каратальський сільський округ — адміністративна одиниця, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Каратальський сільський округ — адміністративна одиниця, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Каратальський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область